Wilhelm Huberts (1938–2022) válogatott osztrák labdarúgó, edző
 Wilhelm Huberts (1947) válogatott osztrák labdarúgó